

Sigle 
 Inu Yasha – serie manga e anime giapponese

Codici 
 IY – codice vettore IATA di Yemenia